1. edycja Ligi Światowej miała miejsce w 1990 roku. W fazie eliminacyjnej uczestniczyło 8 drużyn podzielonych na dwie grupy. Do turnieju finałowego, który odbył się w Osace, awansowały zespoły Brazylii, Włoch, ZSRR i Holandii (gospodarz nie miał zapewnionego awansu). Zwycięzcy zainkasowali milion dolarów.

Uczestnicy

Faza interkontynentalna

Grupa A 
Wyniki

|}

 Tabela

Grupa B 
Wyniki

|}

 Tabela

Faza Finałowa

Półfinały 

 

|}

Mecz o 3. miejsce 

 
|}

Finał 

 
|}

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 

Liga Światowa w piłce siatkowej
1990 w piłce siatkowej